Cisne-negro, ave australiana
Cisne Negro, filme estadunidense de 2010, estrelado por Natalie Portman e Mila Kunis
Cisne Negro, uma personagem do anime/mangá Cavaleiros do Zodíaco
Cisne Negro Companhia de Dança
Estúdio de Ballet Cisne Negro
Teoria do cisne preto
The Black Swan, filme de 1942 dirigido por Henry King

Desambiguação